Moseltalbahn steht für:

 Moseltalbahn, Alternativname der Moselbahn, ehemalige Kleinbahnstrecke zwischen Trier und Bullay, Rheinland-Pfalz
 Moseltalbahn, Marke der DB Regio, siehe DB Regio Mitte #Betrieb
 Obere Moseltalbahn, Alternativname der Bahnstrecke Thionville–Trier in Lothringen, Frankreich